Municipio de Leesville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Leesville (condado de Wake, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wake.
 Municipio de Leesville (condado de Henry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Henry.